Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (finale)
 Zina Garrison (secondo turno)

 Carling Bassett (primo turno)
 Kathy Horvath (primo turno)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Virginia Ruzici (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1984